Miejscowości w USA:
 Langdon – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Langdon – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Langdon – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
Gminy w USA:
 Langdon (ang. Langdon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Langdon (ang. Langdon Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Langdon (ang. Langdon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
Pozostałe:
 Robert Langdon – główny bohater czterech powieści Dana Browna: Anioły i demony, Kod Leonarda da Vinci, Zaginiony symbol oraz Inferno
 Langdon – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)